Ionuț Dan Ion () mai bine cunoscut sub numele de ring Jo Jo Dan este un boxer român, sub contract cu DiBella Entertainment.

Rezultate în boxul profesionist 

|-
|align="center" colspan=8|39 meciuri, 35 victorii (18 prin knockout), 4 înfrângeri (2 prin knockout)
|-
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Rez.
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|La general
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Adversar
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Tip
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Runda, timp
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Data
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Locație
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Note
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|35-4
|align=left| Jarrett Hurd
|TKO
|6 (10)
|2016-11-12
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Victorie
|35-3 
|align=left| Rafal Jackiewicz
| UD || 8
|2015-09-11
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Înfrângere
|34-3
|align=left| Kell Brook
| RTD || 4 
|2015-03-28 ||align=left|
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|34-2
|align=left| Kevin Bizier 
| SD || 12
|2014-12-19 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|33-2
|align=left| Łukasz Janik  
| TKO || 5 
|2014-05-22 || align=left| 
|align=left| 
|-align=center
|Victorie
|32-2
|align=left| Kevin Bizier
| SD || 12
|2013-11-30 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|31-2
|align=left| Damian Frias
| UD || 8 
|2013-04-04 || align=left|  
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|30-2
|align=left| Franklin Gonzalez
| TKO || 5 
|2012-12-19 || align=left|  
|align=left|
|-align=center
|Înfrângere
|29-2
|align=left| Selçuk Aydın
| UD || 12
|2011-11-26 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|29-1
| align=left| Iwan Azore
| TKO || 3 
|2011-07-29
|align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|28-1
|align=left| Steve Forbes
| TD || 6 
|2011-02-11 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|27-1
|align=left| Andres Pablo Villafane
| KO || 4 
|2010-10-15 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Înfrângere
|26-1
|align=left| Selçuk Aydın
| SD || 12
|2010-06-05 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|26-0
|align=left| Andre Marcos Nascimento
| KO || 10 
|2010-04-10 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|25-0
|align=left| Walter Sergio Gomez
| UD || 12
|2009-05-06 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|24-0
|align=left| Cesar Soriano
| UD || 4
|2009-03-13 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|23-0
|align=left| Miguel Casillas
| KO || 11 
|2008-12-19 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|22-0
|align=left| Peter Semo
| UD || 12
|2008-08-01 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|21-0
|align=left| Raul Horacio Balbi
| KO || 3 
|2008-04-19 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|20-0
|align=left| Jose Leonardo Corona
| KO || 3 
|2008-02-29 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|19-0
|align=left| Paul Delgado
| KO || 12
|2007-10-19 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|18-0
|align=left| Walter Orlando Acosta
| TKO || 2 
|2007-06-15 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|17-0
|align=left| Ricardo Cano
| UD || 8
|2007-05-09 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|16-0
|align=left| Christopher Henry
| UD || 8
|2007-01-26 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|15-0
|align=left| Jorge Daniel Miranda
| TKO || 3 
|2006-09-15 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|14-0
|align=left| Shawn Garnett
| UD || 6
|2006-05-16 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|13-0
|align=left| Ulises Jimenez
| UD || 6
|2006-03-24 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|12-0
|align=left| Darien Ford
| UD || 6
|2005-12-02 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|11-0
|align=left| Sebastien Hamel
| TKO || 4 
|2005-09-16 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|10-0
|align=left| Amadou Diallo
| UD || 6
|2005-06-03 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|9-0
|align=left| Ivo Golakov
| TKO || 4 
|2005-04-21 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|8-0
|align=left| Francisco Guillen
| TKO || 4 
|2005-03-18 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|7-0
|align=left| Terry Lantz
| TKO || 5 
|2005-02-10 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|6-0
|align=left| Joshua Smith
| TKO || 3 
|2004-12-11 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|5-0
|align=left| Bakary Sako
| TKO || 2 
|2004-12-03 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|4-0
|align=left| Bakary Sako
| UD || 4
|2004-11-03 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|3-0
|align=left| Amadou Diallo
| UD || 4
|2004-09-29 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|2-0
|align=left| Darren Kenny
| UD || 4
|2004-09-09 || align=left| 
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|1-0
|align=left| Jeff Hill
| TKO || 2 
| 2004-04-21 || align=left| 
|align=left|
|-align=center

Note

Legături externe
 

Nașteri în 1981
Boxeri români
Gălățeni
Oameni în viață